Pholiota is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Strophariaceae. De kleine tot grote plaatjeszwammen groeien vaak in bosjes en zijn geel, bruin tot olijfgroen van kleur. Kenmerkend is het vaak opvallend geschubde hoedoppervlak. Het oppervlak kan ook slijmerig zijn. De hoed is gebogen en blijft lang opgerold aan de rand. De gelige, olijfbruine tot bruine lamellen zijn aan de steel breed aangehecht. De sporen zijn kleibruin, soms roestkleur of grijsbruin. De steel is centraal of excentrisch. Het oppervlak is geschubd of kaal, zelden slijmerig.

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht in totaal 442 soorten (peildatum oktober 2020):

Strophariaceae
Schimmelgeslacht